En , Krępsko est le nom :

 du village de Krępsko, dans la voïvodie de Grande-Pologne ;
 du village de Krępsko, dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.